Werk Arena steht für folgende Gebäude in Třinec, Tschechien:

 Werk Arena (1967), Eissporthalle
 Werk Arena (2014), Mehrzweckhalle